Firth (water), een Schotse term voor verschillende typen kustwateren in Schotland
 Firth (Idaho), een stadje in Idaho
 Firth (Nebraska), een dorp in Nebraska
 Firth (Shetland), een dorp op de Shetlandeilanden

Personen
 Colin Firth (1960), een Engels acteur
 Peter Firth (1953), een Engels acteur